1959 Голяма награда на Португалия е 2-рото за Голямата награда на Португалия и седми кръг от сезон 1959 във Формула 1, провежда се на 23 август 1959 година на пистата Монсанто Парк, Лисабон в Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Португалия